Pompeius oder Pompejus ist ein Gentil- bzw. Familienname.

Namensträger

Gentilname 
 Flavius Pompeius, Konsul im Osten 501 († 532)
 Gaius Pompeius Longus Gallus, Konsul 49
 Gaius Pompeius Planta, Präfekt der Provinz Ägypten von 98–100, römischer Offizier, † vermutlich zwischen 100 und 110 n. Chr.
 Gnaeus Pompeius Strabo († 87 v. Chr.), Konsul 89 v. Chr. und Vater des Triumvirs
 Gnaeus Pompeius Magnus (106–48 v. Chr.), Triumvir mit Julius Caesar und Crassus
 Gnaeus Pompeius Magnus (Schwiegersohn des Claudius), Schwiegersohn des römischen Kaisers Claudius
 Gnaeus Pompeius Trogus, Geschichtsschreiber des 1. Jahrhunderts
 Gnaeus Pinarius Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus, römischer Senator
 Lucius Pompeius Faventinus, römischer Ritter (Kaiserzeit)
 Lucius Pompeius Senior, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Pompeius Vopiscus, Suffektkonsul von 69
 Marcus Pompeius Asper, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Pompeius Macrinus, Konsul 164
 Marcus Pompeius Pollio, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Servius Cornelius Dolabella Metilianus Pompeius Marcellus, Suffektkonsul 113
 Sextus Pompeius (Makedonien), Großvater von Gnaeus Pompeius Magnus, 118 v. Chr. Statthalter von Makedonien
 Gnaeus Pompeius (Suffektkonsul 31 v. Chr.), römischer Suffektkonsul 31 v. Chr.
 Gnaeus Pompeius der Jüngere († 45 v. Chr.), römischer Politiker und General
 Sextus Pompeius (Konsul 35 v. Chr.)
 Sextus Pompeius (Konsul 5 v. Chr.)
 Sextus Pompeius (Konsul 14 n. Chr.)
 Sextus Pompeius Collega, Konsul 93 n. Chr.
 Sextus Pompeius Magnus Pius (um 68–35 v. Chr.), Sohn des Gnaeus Pompeius Magnus, Feldherr, Gegner des zweiten Triumvirats
 Sextus Pompeius Festus (2. Jh. n. Chr.), Lexikograph
 Sextus Pompeius Sabinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Tiberius Pompeius Priscus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Pompeius Albinus, Angehöriger des römischen Ritterstandes (Kaiserzeit)
 Gaius Pompeius Saturninus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Larcius Magnus Pompeius Silo, Konsul 82
 Pompeius Lenaeus († nach 35 v. Chr.), ein Freigelassener des Gnaeus Pompeius Magnus, Übersetzer
 Pompeius Urbicus († 48 n. Chr.), römischer Ritter der frühen Kaiserzeit

Familienname 
 Franz Pompejus († 1811), schlesischer Verleger und Drucker
 Nikolaus Pompeius (1591–1659), deutscher Philologe und Mathematiker

Siehe auch 
 Pompeia
 Pompeianer – dort auch zur genealogischen Übersicht

Römischer Personenname
Familienname
Deutscher Personenname